Iouri Vladimirovitch Dobrychkine - en russe :  (Ûrij Vladimirovič Dobryškin) et en anglais :  - (né le  à Penza en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur 
En 1987, il commence sa carrière avec les Krylia Sovetov dans la Superliga. Il est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par le Thrashers d'Atlanta en , en . Il a remporté la Coupe Spengler 2005 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
2003 : meilleur buteur de la saison régulière de Superliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 22|| 4|| 0|| 4|| 12|| - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 37|| 6|| 4|| 10|| 30|| - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Krylia Sovetov 2|| Vyschaïa Liga || 13|| 5|| 1|| 6|| 56|| - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 27|| 6|| 9|| 15|| 24|| 17|| 2|| 0|| 2|| 10
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 39|| 10|| 5|| 15|| 32|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 36|| 9|| 8|| 17|| 22|| 11|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2002-2003|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 49|| 19|| 7|| 26|| 82|| 12|| 5|| 2|| 7|| 12
|-
| 2003-2004|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 53|| 11|| 6|| 17|| 79|| - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 54|| 14|| 6|| 20|| 42|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 15|| 3|| 1|| 4|| 22|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 50|| 5|| 10|| 15|| 65|| 12|| 3|| 0|| 3|| 12
|-
| 2007-2008|| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 48|| 15|| 6|| 21|| 60|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 19|| 2|| 1|| 3|| 12|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Atlant Mytichtchi||  KHL|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| HK MVD||  KHL|| 33|| 13|| 5|| 18|| 12|| 9|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 18|| 2|| 2|| 4|| 16|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Dizel Penza || VHL || 20 || 1 || 1 || 2 || 16 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0

Références 

Naissance en juillet 1979
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Dizel Penza